Римский театр в Босре () — крупный древнеримский театр в городе Босра (мухфаза Даръа, Сирия), в Средневековье преобразованный в крепость. Наиболее сохранный из античных театров Сирии.

История
После того как Траян в 106 г. н. э. присоединил Набатейское царство к Римской империи, Босра стала административным центром новообразованной провинции Аравия Петрейская, что сопровождалось бурной строительной активностью в городе. Театр датируют второй четвертью или второй половиной II в. н. э. Он был построен к югу от городских стен и соединялся с городом улицей, обрамлённой колоннадой. 

После арабского завоевания, начиная с эпохи Аббасидов, театр стал использоваться в качестве военного укрепления. После прихода в 1076 году сельджуков территорию вокруг театра расчистили от прочих сооружений, по обеим сторонам от сцены пристроили башни. Трансформация театра в крепость завершилась в XII—XIII вв. при Айюбидах: театр был окружён сплошным поясом крепостных укреплений с башнями, вырыт кольцевой ров, а внутреннее пространство было засыпано до верхнего яруса сидений. Все входы, кроме одного были заложены; к единственному оставленному входу вёл деревянный мост через ров. 

Раскопки и реставрационные работы проводились в 1947—1970 гг., в 1972 году театр был открыт для посещения.

С 1980 года театр является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Старый город в Босре». C 2013 года в связи с гражданской войной в Сирии старый город в Босре включён в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Описание
Театр построен из чёрного местного базальта. Диаметр театра — 102 м, высота — 22 м, ширина сцены (pulpitum) — 44 м, диаметр орхестры — 21 м. 

Зрительный зал (cavea) состоит из трёх ярусов, разделенных двумя широкими проходами. Нижний ярус (ima cavea) имеет 14 рядов, средний (media cavea) — 17 рядов и верхний (summa cavea) — 6 рядов. За верхним ярусом проходит полукруглый портик с колоннадой. Зрители попадали в театр и покидали его через 18 вомиториев (проходов под трибунами): 5 выводили в нижний проход между ярусами и 13 в верхний. 

Скена состоит из двух массивных стен. Имеет три яруса, была богато декорирована колоннами, полуколоннами, статуями. Частично сохранился декор нижнего яруса.

Экстерьер театра по большей части скрыт средневековыми укреплениями.

Примечания 

Древнеримские театры в Сирии
Театры, построенные во II веке
Театры по алфавиту